Gutenbach kan syfta på:

Tyskland 

 Gutenbach (Sauer) – biflod till Sauer, Rheinland-Pfalz, 
 Gütenbach – kommun i Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg, Freiburg Region,

Österrike 

 Gütenbach (vattendrag), Wien, Wien Stadt,